

Eventos

Nascimentos

Falecimentos

Prémios 
 Medalha Copley
 Benjamin Robins

1746 na ciência